Хёгер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Хёгер, Карел (1909—1977) — чешский актёр.
 Хёгер, Карл (1897—1975) — немецкий футболист, нападающий, а также футбольный тренер.
 Хёгер, Марко (род. 1989) — немецкий футболист клуба «Шальке 04».

См. также 
 Хегер